Ебавый () — чешская фамилия.

 Ебавый, Иржи (род. 1989) — чешский хоккеист.
 Ебавый, Роман (род. 1989) — чешский теннисист.
 Бржезина, Отокар (настоящее имя Вацлав Ебавый; 1868—1929) — чешский поэт.